International Society of Doctors for the Environment, un'organizzazione non governativa
 International Six Days Enduro, un evento di motociclismo